Holguín (provincie), een provincie van Cuba
Holguín (stad), de hoofdstad van de provincie